Максим Белый:
 Белый, Максим Иванович (1989—2013) — украинский футболист, полузащитник.
 Белый, Максим Игоревич (род. 1990) — украинский футболист, защитник, чемпион Европы 2009 года среди юношей.